Die Justizvollzugsanstalt für Frauen Vechta ist eine Justizvollzugsanstalt des Landes Niedersachsen. Sie besitzt die Abteilungen An der Zitadelle, Falkenrott und Hildesheim. In Hildesheim findet insbesondere die Untersuchungshaft statt. Der Standort in Vechta geht auf ein Franziskanerkloster aus dem Jahre 1640 zurück. 

In der JVA Vechta gibt es eine Jugendabteilung für weibliche Insassen. Am Ort gibt es ferner die Justizvollzugsanstalt für Jungtäter Vechta.

Siehe auch 
 Liste der Justizvollzugsanstalten in Deutschland

Einzelnachweise 

Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen